Борба () — португальська власна назва.

Топоніми

Борба — муніципалітет.
 Борба-де-Монтаня — парафія.